Мануэ́ль Хосе́ Бла́нко-и-Ка́льво де Энкала́да (; 21 апреля 1790, Буэнос-Айрес, Рио-де-ла-Плата — 5 сентября 1876, Сантьяго, Чили) — чилийский политический деятель, первый президент Чили (Временный президент с 9 июля по 9 сентября 1826 года).

Биография 
Обучался морскому делу в Испании. Во время чилийской войны за независимость вступил в армию Чили и дослужился до ранга вице-адмирала. В 1826 году был избран на учреждённый пост президента Чили. На этом посту пробыл всего два месяца из-за разногласий с Конгрессом по поводу федерального устройства страны.

Впоследствии принимал участие в войне против Боливийско-Перуанской конфедерации и в войне против Испании.

Сват камергера В. С. Трубецкого.

Ссылки 
 Биография 

Военачальники Чили
Адмиралы Чили